Аллсвенскан 1959 () — 35-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 19 апреля и закончился 11 октября 1959 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1959 
Швеция
Спорт в Швеции в 1959 году